Státní silnice jsou silnice budované, vlastněné nebo provozované přímo státem. Obsah pojmu tedy v jednotlivých státech, federacích nebo konfederacích závisí jak na pojetí a vymezení pojmu státu, tak na pojetí a vymezení pojmu silnice. 

 Císařská silnice – v habsburské monarchii lze za státní považovat silnice vyšší kategorie než zemské nebo župní
 v Československu do roku 1949 byly státními silnicemi zejména bývalé císařské (říšské) silnice, tedy silnice vyšší kategorie než zemské a okresní
 v Československu od 1. července 1949 byly státními silnicemi bývalé státní, zemské, okresní a vicinální silnice a jiné silnice, které byly do sítě státních silnic zařazeny
 v Československu od roku 1961 byly jako státní silnice neformálně označovány silnice spravované přímo státem, tedy v zásadě silnice I. třídy, což platí i v nástupnických republikách, české a slovenské
 v některých státech, například Švýcarsku, Chorvatsku, Finsku či Itálii, představují státní silnice nejvyšší kategorii silnic. V Německu se tento termín používá pro zemské silnice v Bavorsku a Sasku. V Maďarsku se pro státní silnice používá termín, který v překladu znamená spíše „hlavní silnice“. 

Pozemní komunikace